Vähäjärvi ("Lillsjön") kan syfta på ett antal insjöar.

Sverige 

Vähäjärvet, sjö i Pajala kommun,  (56,2 ha)
Vähäjärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (5,82 ha)
Vähäjärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (32,9 ha)
Vähäjärvi (Pajala socken, Norrbotten, 746926-182047), sjö i Pajala kommun,  (5,53 ha)
Vähäjärvi (Pajala socken, Norrbotten, 749439-182401), sjö i Pajala kommun,  (11,6 ha)
Vähäjärvi (Pajala socken, Norrbotten, 754078-180736), sjö i Pajala kommun,  (8,95 ha)
Vähäjärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn